id. Pathó István (1935) színész
 ifj. Pathó István (1959) színész, előbbi fia